Касуэллсилверит (англ. Caswellsilverite) — редко встречающийся в природе минерал, названный в честь американского геолога. Химическая формула NaCrS2. Имеет серый цвет, блеск умеренно металлический. Примеси - Fe,Ca,Mg,Mn,Ti. Плотность - 3.21 г/см³. Твёрдость низкая - 2 по шкале Мооса.

Литература 
 American Mineralogist: 67: 132-136.

См. также 
 Абелсонит
 Абернатиит

Ссылки 
 Касуэллсилверит в GeoWiki 

Сульфиды (минералы)
Минералы хрома
Редкие минералы